Биберган — фамилия.

 Биберган, Вадим Давидович (род. 1937) — советский и российский композитор, сын Давида Бибергана.
 Биберган, Давид Абрамович (1902—1973) — советский военный и государственный деятель.

См. также